Briois :
 Georges Jules Briois (1839-1903), général français.
 Steeve Briois (né en 1972), homme politique français.
 Bon Albert Briois de Beaumetz (1755-1801), homme politique français.